A eleição municipal de 1982 em João Pessoa foi realizada em 15 de novembro de 1982, assim como nas demais cidades brasileiras, em paralelo com as eleições para governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Ainda sob a gestão de Damásio Franca, que fora nomeado em 1979, foi a última eleição que não teve escolha direta para a administração municipal, sendo realizada apenas para escolher os novos vereadores da capital da Paraíba.

Dos 19 vereadores eleitos, 10 eram do PMDB, 8 do PDS e um do PT. Entre os candidatos, destaque para Antônio Arroxelas (candidato mais votado, elegeria-se deputado estadual 4 anos depois), o empresário e jornalista Abelardo Jurema Filho, Fabiano Vilar (4 mandatos na Câmara Municipal entre 1989 e 2008, com exceção de 1992), Carlos Mangueira (prefeito de João Pessoa entre 1990 e 1992) e Hervázio Bezerra (atualmente deputado estadual).

Candidatos a vereador
O PMDB lançou 57 candidatos a vereador em João Pessoa, o PDS teve 56 e o PT lançou 24 candidaturas à Câmara Municipal.

Vereadores eleitos

Ligações externas 
 Legislaturas Anteriores - Site da Câmara de Vereadores de João Pessoa 

Joao Pessoa
Eleições em João Pessoa